Move Your Body () — название песен.

 Move Your Body — песня Маршалла Джефферсона 1986 года.
 Move Your Body — песня Eiffel 65 1999 года.
 Move Your Body — видео Hi-5 1999 года.
 Move Your Body — песня Бейонсе 2011 года (переделанная версия Get Me Bodied).
 Move Your Body — песня Сии 2016 года.
 Move Your Body — песня Шона Пола 2017 года.